San Pietro puede referirse a:
 Isla de San Pietro, una isla de la costa sur occidental de Cerdeña, Italia
 San Pietro a Maida, municipio italiano de la provincia de Catanzaro, en Calabria, Italia
 San Pietro al Natisone, localidad y comuna italiana de la provincia de Udine, región de Friuli-Venecia Julia, Italia
 San Pietro al Tanagro, localidad y comuna italiana de la provincia de Salerno, región de Campania, Italia
 San Pietro Apostolo, municipio sito en el territorio de la provincia de Catanzaro, en Calabria, Italia
 San Pietro Avellana,  localidad y comuna italiana de la provincia de Isernia, región de Molise, Italia
 San Pietro Clarenza, comuna  de la provincia de Catania en la región italiana de Sicilia, Italia
 San Pietro di Cadore, localidad y comuna italiana de la provincia de Belluno, región del Véneto, Italia
 San Pietro di Caridà, municipio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria, Italia
 San Pietro di Feletto, localidad y comuna italiana de la provincia de Treviso, región de Véneto, Italia
 San Pietro di Morubio, localidad y comuna italiana de la provincia de Verona, región de Véneto, Italia
 San Pietro in Amantea, localidad italiana de la provincia de Cosenza, región de Calabria, Italia 
 San Pietro in Cariano, municipio italiano de la provincia de Verona, región del Véneto, Italia
 San Pietro in Casale, municipio italiano de la provincia de Bolonia, en Emilia-Romaña, Italia
 San Pietro in Cerro, municipio situado de la provincia de Piacenza, en Emilia-Romaña, Italia
 San Pietro in Gu,  localidad y comuna italiana de la provincia de Padua, región de Véneto, Italia
 San Pietro in Guarano, localidad italiana de la provincia de Cosenza, región de Calabria, Italia
 San Pietro in Lama, localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia, Italia
 San Pietro Infine, municipio de la provincia de Caserta, en la Campania, Italia
 San Pietro Mosezzo, localidad y comune italiana de la provincia de Novara, región de Piamonte, Italia
 San Pietro Mussolino, municipio italiano  de la provincia de Vicenza, región de Véneto, Italia 
 San Pietro Val Lemina, localidad y comuna italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia
 San Pietro Vernotico, localidad y comuna italiana de la provincia de Brindisi, región de Apulia, Italia 
 San Pietro Viminario, localidad y comuna italiana de la provincia de Padua, región de Véneto, Italia